Ганда (народ) — бантусский народ, проживающий на юге Уганды
 Луганда — язык народа Ганда
 Ганда (муниципалитет) — муниципалитет в Анголе, входит в состав провинции Бенгела
 Ганда, Умару (1935—1981) — нигерский кинорежиссёр и актёр
 Ганда (денежная единица) — мелкая бенгальская денежная единица